Kristián I. řečený Hádavý (1123–1167) byl v letech 1143–1167 oldenburským hrabětem.

Byl synem hraběte Egilmara II. Po smrti jeho otce bylo dědictví rozděleno mezi něj a jeho bratra Jindřicha I. Jindřich založil Wildeshausenskou linii rodu Oldenburků, Kristián vládl v Oldenburgu.

Kristián byl vazalem vévody Jindřicha Lva. Kromě účasti na prvním italském tažení císaře Fridricha Barbarossy se také zúčastnil tažení proti Meklenbursku v roce 1164 a bitvy u Östringsfelde v roce 1153, známé jako součást fríských tažení Jindřicha Lva, které prohrál. Kristián se nejpozději v roce 1166 proti Jindřichu Lvu postavil a pokusil se uniknout jeho vlivu tím, že v roce 1167 přitáhl brémské měšťany na svou stranu. Na konci své vlády se ještě musel potýkat s útoky Welfů na Oldenburg.

Kristiánovou ženou byla Cunegunda z Versflehtu, se kterou zplodil dva syny:
 Mořic I. Oldenburský (asi 1145–1209)
 Kristián, zvaný Křižák (asi 1167–1192)

Předkové

Reference 

Narození v roce 1123
Úmrtí v roce 1167
Osoby s nejistým datem narození
Osoby s nejistým datem úmrtí
Oldenburští panovníci
Muži